Gavia peut être :

Géographie 
 Gavia - Torrent des Alpes rhétiques (Italie).
 Gavia - Montagne des Alpes rhétiques (Italie).
 Gavia - Col montagnard des Alpes rhétiques (Italie).
 Gavia - Vallée des Alpes rhétiques (Italie).

Tourisme 
 Gavia - Refuge des Alpes rhétiques (Italie).

Zoologie 
 Gavia est le nom scientifique des plongeons, un genre d'oiseaux aquatiques de la famille des Gaviidae.